Ерендира има више значења:

 Ерендира, Клуб Кампестре (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ерендира, Писта (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ерендира (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ерендира (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ерендира (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику